

Persone 
 Clifford Cocks – matematico e crittografo britannico
 Jay Cocks – sceneggiatore ed ex critico cinematografico
 Micaela Cocks – cestista neozelandese
 Mick Cocks – musicista australiano
 Richard Cocks – navigatore e mercante britannico

Pagine correlate 
 Cock